Retamo es el nombre común de varias especies de arbustos y árboles, puede aludir:
a Caesalpina angulata, también denominada retamo o sanalotodo;
al género Cytisus, que también recibe el nombre común de retama y en particular a la especie Cytisus scoparius, también llamada retama negra o retama de escobas;
a Diostea juncea, también llamada retamo de cordillera, retama o retamilla;
a Spartium junceum, también llamada retama y gayomba;
a Teline monspessulana, también llamada retamilla, escobón y lluvia de oro;
a Zygophyllum retama
a Bulnesia arborea en Argentina.

Localidad

Retamo es el nombre de varias ciudades y divisiones administrativas:
a localidad de Retamo en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama, Chile.